Jméno John Newman má více známých nositelů: 
 John Henry Newman (1801 – 1890) – anglikánský a katolický teolog a filozof
 John Newman (* 1990) – britský zpěvák